A Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes (ABPA) é uma entidade que atua na área da segurança, meio ambiente e saúde ocupacional SMS, na forma de congressos, concursos, seminários, palestras, feiras e cursos. Oferece, ainda, apoio técnico a empresas e demais entidades (governamentais ou não), e é membro fundador da Asociación Latino Americana de Seguriad e Higiene en el Trabajo (ALASEHT).

Atualmente, a ABPA prioriza na sua atuação o enfoque comportamental na relação a prevenção de acidentes (behavior-based safety). Tal abordagem envolve o planejamento e a implementação de um processo contínuo em que se defina um conjunto de comportamentos que reduzem o risco de lesões relacionadas ao trabalho, a coleta de dados sobre a freqüência de práticas críticas de segurança para, ao final, garantir que o resultado dessa análise as apóie e encoraje.

Fundada em 21 de maio de 1941, foi reconhecida como entidade de Utilidade Pública em 1962. A ABPA tem como presidente o Engenheiro César Ourique da Silva Almeida.

ABPA na internet

Associações do Brasil